Live-uitzending, een rechtstreekse uitzending op radio, televisie, in de bioscoop, of op internet
Live-uitvoering, een (vaak muzikaal) optreden op een podium
Livealbum, op geluidsdrager gezette registratie van een live-uitvoering

Muziek
Live (band), een Amerikaanse band
Live Aid, een groot benefietconcert, gehouden op 13 juli 1985
Live 8, een benefietconcert, gehouden in de G8-landen en Zuid-Afrika in juli 2005
Titel van livealbums van diverse artiesten
Live (Alan Parsons)
Live (Arid-album)
Live (Caravan)
Live (De Dijk)
Live (Face to Face)
Live (Genesis)
Live (Golden Earring)
Live (Ilse DeLange)
Live (Iron Butterfly)
Live (R.E.M.)
Live (Sister Hazel)
Live (Starcastle)
Live (The Cats)
Live (Usher)

Diensten en programma's
Windows Live, een verzameling diensten van Microsoft
Ableton Live, audio-software van Ableton

Zie ook 
 Live!
 Live!!!, een album van Het Goede Doel
 Life